

Geografia

Italia 
 Monte Soglio – montagna delle Alpi Graie nella provincia di Torino (Piemonte)
 Soglio – comune nella provincia di Asti (Piemonte)

Svizzera 
 Soglio – ex comune ora frazione di Bregaglia, comune nella regione Maloja (Canton Grigioni)

Persone 
 Paolo Dal Soglio (1970) – atleta e allenatore italiano

Storia 
 Soglio – tipo di trono cerimoniale